Felip II d'Orleans o Felip IV de Valois (1640, Saint-Germain-en-Laye - 1701, castell de Saint-Cloud), príncep de França, fill de Lluís XIII i d'Anne d'Àustria, i germà de Lluís XIV
 Felip II d'Orleans «el Regent», o Felip III d'Orleans (Saint-Cloud, 1674 - Versalles, 1723), duc d'Orleans, príncep de sang de França i regent de França (1715 -1723)